Фортунатиа́н или  Фортунациа́н (; ) — мужское имя.

Персоналии 
 Гай Юлий Саллюстий Сатурнин Фортунатиан (вторая половина III века) — римский военный и политический деятель.
 Атилий Фортунатиан (конец III - начало IV веков) — древнеримский писатель-грамматик.
 Фортунатиан (IV век) — епископ Аквилеи, христианский писатель.